Пронозовский сельский совет () — входит в состав
Глобинского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Пронозовка.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Пронозовка 
 с. Васьковка 
 с. Кагамлык 
 с. Мозолиевка 
 с. Шушваловка

Примечания